

Венгрів (Венґрув) — місто в Венґровському повіті Мазовецького воєводства
 Венґрув — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства